CWS steht als Abkürzung für:

 Unternehmen
 Centralne Warsztaty Samochodowe, ehemaliger polnischer Automobilhersteller 
 Co-operative Wholesale Society Limited, einen Vorläufer der Co-operative Group 
 CWS International GmbH, ein Unternehmen zur Vermietung und Verkauf von Berufskleidung sowie Waschraumhygiene
 Strumpfwarenfabrik CWS, Thalheim

 im Sport
 Chicago White Sox, ein Major-League-Baseball-Team
 Caribbean World Series, ein jährlich ausgetragenes Baseball-Turnier mit Mannschaften aus dem Karibik-Raum

 in der IT
 Citrix Workspace Services, mit dem Unternehmen und ihre Partner DaaS-(Desktops-as-a-Service)-Dienste, die virtuelle Verteilung von Applikationen und Mobil-Services aus beliebigen Cloud-Diensten aufbauen und anbieten können
 den Chrome Web Store, den Online-Shop von Google für Web-Applikationen für Google Chrome und Google Apps

 Sonstiges
 Christian-Wirth-Schule befindet sich im Usinger Schloss
 Canadian Wildlife Service, auch bekannt als Environment and Climate Change Canada
 Chronic Wasting Disease, eine Erkrankung bei Hirschen

CWS